Blasig ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Blasig (1913–1998), deutscher Pilot
 Giorgio Blasig (* 1947), italienischer Fußballspieler 
 Wolfgang Blasig (* 1954), deutscher Politiker (SPD)